Сигнал — зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних.
 Цифровий сигнал
 Аналоговий сигнал
 Сигнал (UNIX) — засіб міжпроцесної взаємодії.
  Геодезичний сигнал

Топоніми

Сигнал — село, Вінницька область, Хмільницький район, Козятинська міська громада
 Сигнал — зупинний пункт Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці

Посилання 
 Сигнал у Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах, т. 9, с. 157.